Кубок Хейнекен 2004/2005 — десятый розыгрыш главного клубного турнира в европейском регби. Финальный матч прошёл 25 мая 2005 года на стадионе «Маррифилд» в Эдинбурге.

Команды

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Жеребьёвка

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал 

2004/2005
2004 год в регби
2005 год в регби